Ни́жние Халчи́ — деревня в Фатежском районе Курской области. Входит в состав Солдатского сельсовета. Население —  человек ( год).

География 
Расположена в 14 км к юго-западу от Фатежа на речке Холче, притоке Усожи. Протяжённость деревни с севера на юг вдоль этой реки составляет более 4 км. С 2006 года деревню с районным центром соединяет асфальтированная автомобильная дорога.

 Климат
Нижние Халчи, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

Этимология 
Название связано с расположением деревни в ныне распаханной Холчёвской степи на реке Холче. В старину эта местность находилась на пути крымских татар в пределы Московского государства. Филолог А. И. Ященко предположил, что название «Холча» произошло от тюкских слов хала — «пустое / пустынное место» и ча — «река», и означает «река в пустом / пустынном месте». Приставка «Нижние» возникла для отличия от села Верхние Халчи, расположенного выше по течению одноимённой реки.

История 
Деревня существовала уже к началу XVIII века и в то время входила в состав Усожского стана Курского уезда. По данным 3-й ревизии 1762 года Нижние Халчи были населены однодворцами. Наиболее распространёнными фамилиями в то время здесь были Пилюгины и Лунины (по 5 дворов). Позднее из Нижних Халчей даже выделилась деревня Пилюгинка. Также здесь проживали однодворцы Калугины (2 двора), Воронцовы (1 двор), Перьковы (1 двор), Полянский (1 двор, зять из Радубежа) и другие.

С 1779 года входила в состав новообразованного Фатежского уезда. 

В XIX веке Нижние Халчи назывались также Пилюгинскими Халчами по фамилии местных однодворцев, а также Масловкой — по фамилии помещика Маслова. В деревне сохранилась его усадьба с липовой аллеей и конюшней. К моменту отмены крепостного права в 1861 году крестьянами Нижних Халчей владела жена коллежского регистратора Елизавета Фёдоровна Маслова (104 души мужского пола). В 1862 году в деревне было 22 двора, проживало 318 человек (158 мужского пола и 160 женского). К 1877 году число дворов увеличилось до 47, число жителей — до 514. Население деревни было приписано к приходу Казанского храма соседнего села Дмитриевского-на-Холчах (ныне Верхние Халчи). По данным 1885 года деревня состояла из одной общины. С 1890-х годов в Нижних Халчах действовала церковно-приходская школа. В 1897 году здесь проживало 492 человека (238 мужского пола и 254 женского). В 1861—1924 годах деревня входила в состав Дмитриевской волости Фатежского уезда. В 1924—1928 годах в составе Алисовской волости Курского уезда. С 1928 года в составе Фатежского района.

Во время Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по февраль 1943 года, деревня находилась в зоне немецко-фашистской оккупации. В 1965 году к Нижним Халчам были присоединены деревни Пилюгинка и Фатьяновка (ныне, соответственно, южная и северная часть Н. Халчей). С 1920-х годов до 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённого Нижнехалчанского сельсовета. В 2012 году деревня была газифицирована. По данным 2013 года в Нижних Халчах было 83 двора.

Исторические фамилии 
Быкановы, Волобуевы, Кубышкины, Пилюгины, Фатьяновы, Щетинины.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В деревне 95 домов.

Транспорт 
Нижние Халчи находится в 11 км от автодороги федерального значения  «Крым» (Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной) как часть европейского маршрута E105, в 7 км от автодороги регионального значения  (Фатеж — Дмитриев), в 2 км от автодороги межмуниципального значения  (38К-038 — Солдатское — Шуклино), на автодороге  (38Н-679 — Верхние Халчи), в 27 км от ближайшего ж/д остановочного пункта 29 км (линия Арбузово — Лужки-Орловские).

В 165 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Фатежского района